Le retour de manivelle est un incident qui peut survenir lorsqu'on fait démarrer un moteur à explosion avec la manivelle. Au sens figuré, c'est un effet négatif causé par l'action que l'on a déclenchée. 
 Le Retour de manivelle est un film français de Louis Feuillade (1916).
 Retour de manivelle est un film franco-italien de Denys de La Patellière (1957).
 Retour de manivelle (1985), chanson de Bruno Grimaldi.